Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio dell'Aberto de São Paulo 2 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Cássio Motta e Javier Frana (tds n. 1). In finale hanno sconfitto la coppia formata da João Zwetsch e Gabriel Markus con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-1.

Teste di Serie

  Cássio Motta /  Javier Frana (campioni)
  Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (primo turno)

  Pablo Albano /  César Kist (primo turno)
  Fernando Roese /  Agustín Moreno (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Copa Ericsson Brazil 1990